Vrh est un topopyme qui peut désigner :
en Croatie
Vrh, une localité située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Vrh, une localité située dans la municipalité de Krk, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
au Monténégro
Vrh, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
en Serbie
Vrh, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.

Voir aussi